GBV est un sigle qu peut désigner :
 gestion des boues de vidange, la gestion du contenu des fosses septiques et des fosses de latrines ;
 Guided by Voices, un groupe de rock indépendant américain.